Osoby o tym nazwisku:
 Alojzij Turk – rzymskokatolicki duchowny
 Rifat Turk – izraelski piłkarz